Az El-Ajn (arabul: نادي العين لكرة القدم) arab emírségekbeli labdarúgócsapat. Székhelye El-Ajn városa, amely az Egyesült Arab Emírségekben található. A klubot 1968-ban alapították, hazai mérkőzéseit a Hazza bin Zayed Stadionban játssza.

Sikerek 
UAE Pro League (14) (rekord):
Bajnok: 1976–77, 1980–81, 1983–84, 1992–93, 1997–98, 1999–00, 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2011–12, 2012–13, 2014–15, 2017–18, 2021/22

Elnök Kupa (7):
Győztes: 1999, 2001, 2005, 2006, 2008–09, 2013–14, 2017–18

Egyesült arab emírségekbeli ligakupa (1):
Győztes: 2008–09

Egyesült arab emírségekbeli szuperkupa (5) (rekord):
Győztes: 1995, 2003, 2009, 2012, 2015

AFC-bajnokok ligája (1):
Győztes: 2003

Jelenlegi keret

Ismertebb játékosok 
  Abedi Pelé (1998–2000)
  Kenneth Zeigbo (1999–2000)
  Hossam Hassan (2000)
  Abdul Kader Keïta (2001–2002)
  Boubacar Sanogo (2002–2005)
  Christer Fursth (2003–2004)
  Roberto Acuña (2004)
  Mustapha Hadji (2004–2005)
  Edílson (2004–2005)
  Luis Tejada (2005)
  Nenad Jestrović (2006–2007)
  Nasát Acsram (2007)
  Havár Mulla Mohammed Táher Zíbári (2007–2008)
  Emanuel Obiora Odita (2007–2009)
  Jorge Valdivia (2008–2010)
  Szofjan Alvoudi (2007–2011)
  Mirel Rădoi (2011–2014)
  Asamoah Gyan (2011–2015)
  Nasser Al-Shamrani (2013–2017)
  Dzsudzsák Balázs (2020)

Források

Külső hivatkozások 
 Az El-Ajn hivatalos honlapja

Az Egyesült Arab Emírségek labdarúgása
1968-ban alapított labdarúgócsapatok